Вайкинг ()

 Вайкинг — город в округе Маршалл, штат Миннесота, США.
 Вайкинг — тауншип в округе Маршалл, Миннесота, США.

См. также 
 Викинг (значения)